MWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morawa (Australia)
 mwb – codice ISO 639-3 della lingua juwal